Миро́шников — русская фамилия, женская форма — ; а также топоним.

Известные носители 
 
 Мирошников, Анатолий Иванович (род. 1940) — советский и российский химик.
 Мирошников, Борис Николаевич (род. 1950) — генерал-полковник МВД РФ, возглавлял Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ.
 Мирошников, Евгений Иванович (1903—1938) — советский хозяйственный деятель, организатор авиапромышленности.
 
 Мирошников, Константин Анатольевич (род. 1968) — российский учёный-микробиолог, член-корреспондент РАН (2022).
 
 Мирошников, Павел Дмитриевич (1899—1979) — генерал-лейтенант войск связи.
 Мирошников, Сергей Александрович (род. 1967) — российский учёный в области мясного скотоводства.



Топоним 
 Мирошников — хутор в Россошанском районе Воронежской области.

См. также